Ochsenkopf (Untersberg) - een berg op de grens van Duitsland en Oostenrijk
 Ochsenkopf (Malbun) - een berg op de grens van Liechtenstein en Oostenrijk
 Ochsenkopf (Fichtelgebergte) - een berg in het Fichtelgebergte in Beieren, Duitsland
 Ochsenkopf (Jägerhaus) - een berg in Saksen, Duitsland
 Ochsenkopf (Rittersgrün) - een berg in Saksen, Duitsland

 Hoher Ochsenkopf - een berg in de deelstaat Baden-Württemberg, Duitsland.